Zadzierzgnięcie jelit - rodzaj niedrożności jelit, spowodowana przepukliną.

Tętnica prawidłowo doprowadza krew do jelita, zaś zaburzony jest odpływ krwi żylnej, ponieważ przy pierścieniu jest o wiele mniej miejsca niż w worku przepuklinowym, następuje pęcznienie jelita przez nagromadzenie zbyt dużej ilości krwi, co powoduje całkowite zamknięcie wrót przepukliny. Zadzierzgnięcie jelit prowadzi do martwicy części jelita (od 6 do 10 godz).
Objawami zadzierzgnięcia jelit jest bolesne uwypuklenie, obrzęk, martwica jelita doprowadzająca do zakażenia, zaczerwienienie, zwiększona ciepłota ciała.

Chirurgia